Лора Филлипс Андерсон (; род. 5 июня 1947 года) — американская певица, композитор и перформансистка. Одна из виднейших представителей экспериментальной электронной музыки 1960-x — 1970-x. В начале 1980-x годов она обращается к экспериментальному пост-панку и арт-попу и поднимается на вершины хит-парадов со своим а-капелла синглом «O Superman (For Massenet)», изначально вышедшим небольшим тиражом на частном лейбле. В 1991 году она была членом жюри на 41-м Берлинском международном кинофестивале.

В 2007 году Лори Андерсон вышла замуж за Лу Рида, который на тот момент был её партнёром уже пятнадцать лет. Их брак был прерван смертью Рида в 2013 году.

Дискография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Биография, опубликованная в журнале FUZZ № 6/2007

Композиторы США
Исполнители Warner Bros. Records
Музыканты арт-рока
Музыканты арт-попа
Современные художники США
Видеоартисты США
Женщины-режиссёры США
Поэтессы США
Экспериментальные композиторы
Экспериментальные музыканты США
Лу Рид
Выпускники Миллс-колледжа
Выпускники Барнард-колледжа
Выпускники Школы искусств Колумбийского университета
Выпускники Колумбийского университета
Лауреаты премии Вольфа (искусство)
Лауреаты премии Giga-Hertz